Le High Standard Durango était un revolver de petit calibre basé sur le Colt Peacemaker. Il en diffère radicalement par son fonctionnement. 

Ses caractéristiques sont les suivantes :
Pays d'origine : 
Fonctionnement : double action/barillet basculant.
Organes de visée : guidon fixe (demi-lune)/Hausse réglable en direction.
Munition : .22 LR
Canon : 11,4 ou 14 cm    
Capacité : 9 coups
Longueur du revolver : 25,4 ou 27,9 cm.
Masse : 744  ou 756 g
Variantes : High Standard Hombre, High Standard Double-Nine et High Standard Longhorn

Révolver